Folgende Orte tragen den Namen Sonderbuch:

 ein Stadtteil von Blaubeuren, siehe Sonderbuch (Blaubeuren)
 ein Ortsteil von Zwiefalten, siehe Sonderbuch (Zwiefalten)
 eine abgegangen Burg, Burg Sonderbuch bei Sonderbuch (Zwiefalten)